est un genre éteint et fossile de petits dinosaures théropodes, dans la famille des Troodontidae. Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre est monotypique et la seule espèce référencée est

Présentation 
rattaché en 2007 par ses inventeurs  et Hans-Dieter Sues, à la famille des Troodontidae, ces petits carnivores ressemblant à des oiseaux vivaient au début du Crétacé supérieur, il y a environ , au Cénomanien. L'espèce type et unique espèce, Urbacodon itemirensis, a été nommée par Averianov et Sues en 2007. Elle a été décrite à partir d'un seul fossile, un dentaire gauche (mandibule), découvert en Ouzbékistan.

Étymologie 
Le nom de genre Urbacodon se compose de l'acronyme « URBAC » rappelant la composition internationale de l'équipe de paléontologues ayant découvert le fossile : Uzbek, Russe, Britannique, Americain and Canadien, et du mot du grec ancien ὀδών, odon, « dent ». Le nom spécifique indique sa provenance, près d'Itemir au nord-ouest de l’Ouzbékistan.

Description 
La mandibule holotype mesure près de  de long et montre 32 alvéoles dentaires par branche. Les dents sont très serrées. Elles montrent cependant un diastème entre les vingt-quatre dents antérieures et les huit postérieures. C'est un trait caractéristique du genre, mais qui n'est pas considéré formellement comme une autapomorphie, car il pourrait être le résultat d'une variation individuelle. Les couronnes dentaires mesurent de  de haut.

Urbacodon ressemble aux genres Byronosaurus et Mei. Il se distingue de Byronosaurus par un sillon dentaire moins vascularisé et des couronnes antérieures plus bulbeuses, et de Meipar une taille beaucoup plus grande. La bordure des dents dUrbacodon ne montrent pas l'aspect en « dent de scie » (présence de dentelures), connu chez la plupart des troodontidés.

Classification 
Une analyse phylogénétique de la famille des Troodontidae conduite en 2012 par A. H. Turner  précise sa position et le place en groupe frère du genre mongol plus récent Gobivenator. Ensemble, ils forment un petit clade des deux genres les plus basaux parmi les troodontinés.

Publication originale

Voir aussi 

 Troodontinae
 Gobivenator
 Stenonychosaurus
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Ouzbékistan
Taxon fossile décrit en 2007